Шотландская футбольная лига 1891/1892 () — 2-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1891 года и закончился 24 мая 1892 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1891/1892
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1891 году
Спорт в Шотландии в 1892 году